Brains in Bahrain war ein Schachwettkampf auf acht Partien zwischen dem damals amtierenden Schachweltmeister Wladimir Kramnik und dem Schachprogramm Deep Fritz. Er fand vom 4. bis 15. Oktober 2002 in Manama statt und endete unentschieden 4:4.

Vorgeschichte 
Garri Kasparow verlor 1997 einen medial viel beachteten Wettkampf gegen den Großrechner Deep Blue. Es gab keine Revanche. Daher stellte sich die Frage, ob dies nur ein Zufall gewesen war oder bereits das Ende der menschlichen Überlegenheit im Schach. Da die Rechengeschwindigkeit von Personal Computern seitdem stetig zugenommen hatte, wurde ein Wettkampf gegen ein PC-Programm vorgeschlagen. Im April 2001 fand in Cadaqués ein Wettkampf zwischen zwei der stärksten Computerprogramme statt, den Deep Fritz mit 14:12 gegen Deep Junior für sich entscheiden konnte. Als Gegner wurde Wladimir Kramnik bestimmt, der Kasparow bei der Schachweltmeisterschaft 2000 den Titel abgenommen hatte. Hamad bin Isa Al Chalifa lobte ein Preisgeld von 1 Million US-Dollar für einen Sieg Kramniks aus. Bei einem Unentschieden sollte er 800.000 US-Dollar, bei einer Niederlage noch 600.000 US-Dollar bekommen. Der Wettkampf war bereits für den Oktober 2001 geplant, wurde aber infolge der Terroranschläge am 11. September 2001 um ein Jahr verschoben.

Kontrahenten 

Kramnik hatte zu dieser Zeit eine Elo-Zahl von 2807 und war damit hinter Kasparow die Nummer 2 der Weltrangliste. Als solidem Positionsspieler wurden ihm gegen ein Computerprogramm gute Chancen eingeräumt. Er bereitete sich unter anderem zusammen mit dem deutschen Großmeister Christopher Lutz auf den Wettkampf vor. Dabei hatte er vertraglich festgelegt, dass ihm sechs Monate vor Beginn eine Programmkopie, die nicht mehr verändert werden durfte, zu Trainingszwecken ausgehändigt werden musste. Um Nachteile durch Ermüdung auszuschließen, gab es nach jeder Partie einen Ruhetag. Außerdem hätte Kramnik nach 60 Zügen eine Hängepartie beantragen können, wozu es allerdings nicht kam, da keine Partie so lange dauerte.

Deep Fritz wurde zu dieser Zeit auf der von der International Computer Chess Association anerkannten Rangliste mit einer Elo-Zahl von 2763 geführt. Das Programm nutzte acht Intel Pentium III, die mit jeweils 900 MHz getaktet waren, und konnte damit insgesamt etwa 3 Millionen Stellungen pro Sekunde bewerten.

Matchverlauf 
Nach einem unspektakulären Remis in der ersten Partie gewann Kramnik die zweite und dritte Partie. In beiden Fällen konnte Kramnik früh die Damen tauschen und seine Endspielstärke ausspielen. Nach einem weiteren Remis in der vierten Partie führte Kramnik zur Halbzeit mit 3:1. Die fünfte Partie verlor Kramnik unnötig, indem er einen einzügigen Figurenverlust übersah. In der sechsten Partie spielte er dann entgegen seiner bisherigen Matchstrategie kompromisslos auf Angriff und opferte dafür eine Figur. Nachdem Deep Fritz sich gut verteidigte und in Vorteil kam, gab Kramnik die Partie nach dem 34. Zug auf. Analytiker stellten hinterher fest, dass die Stellung zu diesem Zeitpunkt für ihn keineswegs hoffnungslos war und er zu früh resignierte. Damit war das Match wieder ausgeglichen. In den letzten beiden Partien ging Kramnik keine Risiken mehr ein und machte zwei Remis zum Endstand von 4:4.

Partien

1. Partie 

 Deep Fritz–Kramnik ½:½
 Manama, 4. Oktober 2002
 Spanische Partie (Berliner Verteidigung), C67
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0–0 Sxe4 5. d4 Sd6 6. Lxc6 dxc6 7. dxe5 Sf5 8. Dxd8+ Kxd8 9. Sc3 h6 10. b3 Ke8 11. Lb2 Le7 12. Tad1 a5 13. a4 h5 14. Se2 Le6 15. c4 Td8 16. h3 b6 17. Sfd4 Sxd4 18. Sxd4 c5 19. Sxe6 fxe6 20. Txd8+ Kxd8 21. Lc1 Kc8 22. Td1 Td8 23. Txd8+ Kxd8 24. g4 g6 25. h4 hxg4 26. Lg5 Lxg5 27. hxg5 Ke8 28. Kg2 ½:½

2. Partie 

 Kramnik–Deep Fritz 1:0
 Manama, 6. Oktober 2002
 Angenommenes Damengambit, D27
 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 Sf6 4. e3 e6 5. Lxc4 c5 6. 0–0 a6 7. dxc5 Dxd1 8. Txd1 Lxc5 9. Kf1 b5 10. Le2 Lb7 11. Sbd2 Sbd7 12. Sb3 Lf8 13. a4 b4 14. Sfd2 Ld5 15. f3 Ld6 16. g3 e5 17. e4 Le6 18. Sc4 Lc7 19. Le3 a5 20. Sc5 Sxc5 21. Lxc5 Sd7 22. Sd6+ Kf8 23. Lf2 Lxd6 24. Txd6 Ke7 25. Tad1 Thc8 26. Lb5 Sc5 27. Lc6 Lc4+ 28. Ke1 Sd3+ 29. T1xd3 Lxd3 30. Lc5 Lc4 31. Td4+ Kf6 32. Txc4 Txc6 33. Le7+ Kxe7 34. Txc6 Kd7 35. Tc5 f6 36. Kd2 Kd6 37. Td5+ Kc6 38. Kd3 g6 39. Kc4 g5 40. h3 h6 41. h4 gxh4 42. gxh4 Ta7 43. h5 Ta8 44. Tc5+ Kb6 45. Tb5+ Kc6 46. Td5 Kc7 47. Kb5 b3 48. Td3 Ta7 49. Txb3 Tb7+ 50. Kc4 Ta7 51. Tb5 Ta8 52. Kd5 Ta6 53. Tc5+ Kd7 54. b3 Td6+ 55. Kc4 Td4+ 56. Kc3 Td1 57. Td5+ 1:0

3. Partie 

 Deep Fritz–Kramnik 0:1
 Manama, 8. Oktober 2002
 Schottische Partie, C45
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4 exd4 4. Sxd4 Lc5 5. Sxc6 Df6 6. Dd2 dxc6 7. Sc3 Se7 8. Df4 Le6 9. Dxf6 gxf6 10. Sa4 Lb4+ 11. c3 Ld6 12. Le3 b6 13. f4 0–0–0 14. Kf2 c5 15. c4 Sc6 16. Sc3 f5 17. e5 Lf8 18. b3 Sb4 19. a3 Sc2 20. Tc1 Sxe3 21. Kxe3 Lg7 22. Sd5 c6 23. Sf6 Lxf6 24. exf6 The8 25. Kf3 Td2 26. h3 Ld7 27. g3 Te6 28. Tb1 Txf6 29. Le2 Te6 30. The1 Kc7 31. Lf1 b5 32. Tec1 Kb6 33. b4 cxb4 34. axb4 Te4 35. Td1 Txd1 36. Txd1 Le6 37. Ld3 Td4 38. Le2 Txd1 39. c5+ Kb7 40. Lxd1 a5 41. bxa5 Ka6 42. Ke3 Kxa5 43. Kd4 b4 44. g4 fxg4 45. hxg4 b3 46. Kc3 Ka4 47. Kb2 f6 48. Lf3 Kb5 49. g5 f5 50. Kc3 Kxc5 51. Le2 0:1

4. Partie 

 Kramnik–Deep Fritz ½:½
 Manama, 10. Oktober 2002
 Abgelehntes Damengambit (Tarrasch-Verteidigung), D34
 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sf3 c5 4. cxd5 exd5 5. g3 Sc6 6. Lg2 Sf6 7. 0–0 Le7 8. Sc3 0–0 9. Lg5 cxd4 10. Sxd4 h6 11. Lf4 Lg4 12. h3 Le6 13. Tc1 Te8 14. Sxe6 fxe6 15. e4 d4 16. e5 dxc3 17. exf6 Lxf6 18. bxc3 Dxd1 19. Tfxd1 Tad8 20. Le3 Txd1+ 21. Txd1 Lxc3 22. Td7 Tb8 23. Lxc6 bxc6 24. Txa7 Tb2 25. Ta6 Ld2 26. Txc6 Lxe3 27. fxe3 Kf7 28. a4 Ta2 29. Tc4 Kf6 30. Kf1 g5 31. h4 h5 32. hxg5+ Kxg5 33. Ke1 e5 34. Kf1 Kf5 35. Th4 Kg6 36. Te4 Kf5 37. Th4 Kg5 38. Kg1 Kg6 39. g4 hxg4 40. Txg4+ Kf5 41. Tc4 ½:½

5. Partie 

 Deep Fritz–Kramnik 1:0
 Manama, 13. Oktober 2002
 Abgelehntes Damengambit, D57
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 Le7 5. Lg5 h6 6. Lh4 0–0 7. e3 Se4 8. Lxe7 Dxe7 9. cxd5 Sxc3 10. bxc3 exd5 11. Db3 Td8 12. c4 dxc4 13. Lxc4 Sc6 14. Le2 b6 15. 0–0 Lb7 16. Tfc1 Tac8 17. Da4 Sa5 18. Tc3 c5 19. Tac1 cxd4 20. Sxd4 Txc3 21. Txc3 Tc8 22. Txc8+ Lxc8 23. h3 g6 24. Lf3 Ld7 25. Dc2 Dc5 26. De4 Dc1+ 27. Kh2 Dc7+ 28. g3 Sc4 29. Le2 Se5 30. Lb5 Lxb5 31. Sxb5 Dc5 32. Sxa7 Da5 33. Kg2 Dxa2 34. Sc8 Dc4?? 35. Se7+ 1:0

6. Partie 

 Kramnik–Deep Fritz 0:1
 Manama, 15. Oktober 2002
 Damenindische Verteidigung, E15
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. g3 La6 5. b3 Lb4+ 6. Ld2 Le7 7. Lg2 c6 8. Lc3 d5 9. Se5 Sfd7 10. Sxd7 Sxd7 11. Sd2 0–0 12. 0–0 Tc8 13. a4 Lf6 14. e4 c5 15. exd5 cxd4 16. Lb4 Te8 17. Se4 exd5 18. Sd6 dxc4 19. Sxf7 Kxf7 20. Ld5+ Kg6 21. Dg4+ Lg5 22. Le4+ Txe4 23. Dxe4+ Kh6 24. h4 Lf6 25. Ld2+ g5 26. hxg5+ Lxg5 27. Dh4+ Kg6 28. De4+ Kg7 29. Lxg5 Dxg5 30. Tfe1 cxb3 31. Dxd4+ Sf6 32. a5 Dd5 33. Dxd5 Sxd5 34. axb6 axb6 0:1

7. Partie 

 Deep Fritz–Kramnik ½:½
 Manama, 17. Oktober 2002
 Damenindische Verteidigung, E19
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. g3 Lb7 5. Lg2 Le7 6. 0–0 0–0 7. Sc3 Se4 8. Dc2 Sxc3 9. Dxc3 c5 10. Td1 d6 11. b3 Lf6 12. Lb2 De7 13. Dc2 Sc6 14. e4 e5 15. d5 Sd4 16. Lxd4 cxd4 17. Lh3 g6 18. a4 a5 19. Tab1 La6 20. Te1 Kh8 21. Kg2 Lg7 22. Dd3 Tae8 23. Sd2 Lh6 24. f4 Dc7 25. Tf1 Kg8 26. Tbe1 Dd8 27. Kg1 Lb7 28. Te2 La6 ½:½

8. Partie 

 Kramnik–Deep Fritz ½:½
 Manama, 19. Oktober 2002
 Abgelehntes Damengambit, D68
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 c6 5. Lg5 Le7 6. e3 0–0 7. Ld3 Sbd7 8. 0–0 dxc4 9. Lxc4 Sd5 10. Lxe7 Dxe7 11. Tc1 Sxc3 12. Txc3 e5 13. Lb3 exd4 14. exd4 Sf6 15. Te1 Dd6 16. h3 Lf5 17. Tce3 Tae8 18. Te5 Lg6 19. a3 Dd8 20. Txe8 Sxe8 21. Dd2 ½:½

Folgen 
Nach dem Wettkampf, über den in Medien weltweit berichtet wurde, war klar, dass handelsübliche Schachprogramme in etwa gleichwertig mit den weltbesten Spielern sind. Dies bestätigte sich Anfang 2003, als Garri Kasparow in einem Wettkampf gegen Deep Junior in New York City unentschieden 3:3 spielte. Ende 2006 trat Kramnik in Bonn nochmals gegen Deep Fritz an und verlor gegen eine verbesserte Version, die auf Intel Core 2 etwa 10 Millionen Positionen pro Sekunde berechnen konnte, mit 2:4.

Einzelnachweise

Literatur 
 Monty Newborn: Beyond Deep Blue. Chess in the stratosphere. London: Springer 2011, ISBN 978-0-85729-340-4, S. 59–69.

Weblinks 
 Vor zehn Jahren: „Brains in Bahrain“, Rückblick von Dagobert Kohlmeyer, 16. Oktober 2012.
 Vladimir Kramnik – Computer Deep Fritz, Oktober 2002 in Bahrain (UAE) auf TeleSchach

Schachwettbewerb in Bahrain
Computerschach
Sportveranstaltung in Manama
Schachveranstaltung 2002